In 1970 werd de 31ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Tweede Groep A. De competitie werd gespeeld van 11 april tot 4 november. De competitie werd opnieuw teruggebracht naar één reeks en dit zou zo blijven tot aan het einde van de Sovjet-Unie. Karpaty Lvov werd kampioen.

Eindstand
Energetik Doesjanbe wijzigde de naam in Pamir Doesjanbe.

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1970

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1969/70